Per Henriksen henviser til forskellige personer:
 Per Henriksen (fodboldspiller) – tidligere målmand for fodboldklubben Frem
 Per Henriksen (skibsreder) – skibsreder for bland andet rederiet Mercandia